Accettazione,  atto giuridico recettizio
 Accettazione dell'eredità
 Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario
 Accettazione della sentenza
 Accettazione (o Check-in), procedura di imbarco 
 Accettazione (2014), romanzo di Jeff VanderMeer

Pagine correlate 

 Acceptance